Warburg puede referirse a:

  Aby Warburg, historiador alemán;
  Otto Heinrich Warburg, fisiólogo alemán;
  Otto Warburg, botánico alemán; o
  Sydney Warburg, pseudónimo de un escritor alemán cuya identidad se desconoce.